Джалинда  — топоним в России:

  Джалинда — село в Сковородинском районе Амурской области.
  Джалинда — река в Амурской области, приток реки Ульма.
 Правая Джалинда — река в Амурской области.
 Джалинда (Большой Ключ) — река приток р. Яурин, левого притока р. Тырма.